Портес Хил има више значења:

 Портес Хил (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Портес Хил, Сан Игнасио (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику